

Жаналик — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Жаналик — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Жаналик — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Жаналик — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Жаналик — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область